Ollech ist der Familienname von 
 Ernst Ollech (1936–2017), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Rudolf von Ollech (1811–1884), preußischer General
 Liane Ollech (* 1957), Berliner Abgeordnete
 Yves Ollech (* 1970), deutscher Koch

Siehe auch:
 Olech